Les Trésors de notre enfance, vol. 2 est un album d'Henri Dès sorti en 1990.

Liste des chansons 
 Y a une pie
 La vieille
 Gentil coquelicot
 Ne pleure pas, Jeannette
 C'était une petite fille
 La bonne aventure ô gué
 La volette
 Quand trois poules...
 Alouette
 Compère qu'as-tu vu ?
 La Palisse
 Le père Mathurin
 Il était un petit navire
 Au p'tit bois charmant
 Au clair de la lune

Album musical sorti en 1990
Album d'Henri Dès